Spanische Linie bezeichnet:

 die spanische Linie des Hauses Habsburg, siehe Spanische Habsburger
 die spanische Linie des Hauses Bourbon, siehe Haus Bourbon#Spanien und Bourbon-Anjou